Diego Rosa (voetballer), een Braziliaans voetballer
 Diego Rosa (wielrenner), een Italiaans wielrenner